The Postman (boek) - een roman van David Brin uit 1985
 The Postman (film) - een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 1997 geregisseerd door Kevin Costner, gebaseerd op het boek van David Brin
 Il postino - Engels: The Postman, een Italiaanse film uit 1994 geregisseerd door Michael Radford

Zie ook 
 Postman - een pseudoniem van muzikant Remon Stotijn
 Postmen - een Nederlandse popgroep